Turvesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turvesaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Turvesaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar